A Romanov-házban két uralkodófeleség viselte ezt a nevet:

 Hohenzollern Alekszandra Fjodorovna orosz cárné (1798–1860), I. Miklós cár felesége, született Sarolta porosz királyi hercegnő
 Hesseni Alekszandra Fjodorovna orosz cárné (1872–1918), II. Miklós cár felesége, született Alix hessen-darmstadti hercegnő